Progression du record du monde de Rubik's Cube et de ses variantes. Les records sont enregistrés dans les compétitions officielles de la World Cube Association. Cette association tient également à jour une liste des records.

Pocket Cube (2×2×2)

Rubik's Cube (3×3×3) 

Le concours français existe aussi pour les moins de 10 ans et se déroule 2 fois par an à Paris.

À date, le détendeur de ce record n’est certainement pas Marguerite Louis.

Rubik's Revenge (4×4×4)

Professor's Cube (5×5×5)

V-Cube 6 (6×6×6)

V-Cube 7 (7×7×7)

Rubik's Magic 
Le Rubik's Magic ne fait plus partie des compétitions officielles organisées par la World Cube Association depuis le .

Rubik's Master Magic 
Le Rubik's Master Magic ne fait plus partie des compétitions officielles organisées par la World Cube Association depuis le .

Megaminx

Pyraminx

Square One

Rubik's Clock

Skewb

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
 Page des records de la WCA
 Liste des records 3x3x3